Chondriovelum är ett släkte av mossdjur. Chondriovelum ingår i familjen Onychocellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Chondriovelum